Arthur José Schlobach de Lemos Britto (2 de dezembro de 1938, São Paulo), mais conhecido como Lemos Britto, é um empresário da área de eventos. Destaca-se seu pionerismo como o primeiro produtor independente do país.

Ligações externas

 Depoimento para o Museu da Televisão Brasileira em 12 de maio de 1999

Empresários do estado de São Paulo